Giacomo Galanda (1975) – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Mikuláš Galanda (1895-1938) – pittore e illustratore slovacco